Затворницы, или пятнокрылки  — семейство насекомых из инфраотряда круглошовных мух.

Описание 
Мелкого размера мухи (около 3 мм), тело с тонкими покровами жёлтого цвета, в черных и коричневых пятнах. Второй сегмент усиков с характерным треугольным выступом над третьим члеником. Крылья затемнённые. Личинки встречаются в коре деревьев, мухи на стволах. Личинки отличаются своей способностью прыгать. Мухи питаются нектаром, жидкими выделениями на коре, экскрементами птиц и млекопитающих. Самцы многих видов в подсемействе Clusiodinae демонстрируют сексуальное поведение на местах для спаривания (леккинг).

Распространение 
Всесветно, но главным образом в тропиках.

Систематика 
Семейство Clusiidae относят к группе в составе надсемейства Opomyzoidea (Brachycera: Cyclorrhapha: Acalyptratae). Clusiidae включают 636 вида в 14 родах и 3 подсмействах. Почти половина видов принадлежит к роду Sobarocephala (269 видов), Heteromeringia (86), Allometopon (68), Hendelia (53), Czernyola (50) и Clusiodes (31 вид); остальные 8 мелких родов (включая 1 ископаемый) включают от 1 до 16 видов. Ещё 2 ископаемых рода (Acartophthalmites Hennig и Xenanthomyza Hennig) имеют неясное отношение к этому семейству.

 Подсемейство Clusiinae Frey, 1960

Clusia Haliday, 1838.
 Melanoclusia Lonsdale & Marshall, 2008
 Phylloclusia Hendel, 1913
 Tetrameringia McAlpine, 1960

 Подсемейство Clusiodinae Frey, 1960
 Allometopon Kertész, 1906
 Clusiodes Coquillett, 1904.
 Czernyola Bezzi, 1907
 Electroclusiodes† Hennig, 1965
 Hendelia Czerny, 1903
 Heteromeringia Czerny, 1903

 Подсемейство Sobarocephalinae Lonsdale & Marshall, 2006
 Apiochaeta Czerny, 1903
 Chaetoclusia Coquillett, 1904.
 Procerosoma Lonsdale & Marshall, 2006
 Sobarocephala Czerny, 1903

Примечания

Литература 
 Lonsdale, O., Cheung, D.K.B. & Marshall, S.A. 2011. Key to the World genera and North American species of Clusiidae (Diptera: Schizophora). Canadian Journal of Arthropod Identification No. 14, 3 May 2011, available online at http://www.biology.ualberta.ca/bsc/ejournal/lcm_14/lcm_14.html, doi: 10.3752/cjai.2011.14
 Przemysław Trojan, 1962 Odiniidae, Clusiidae, Anthomyzidae, Opomyzidae, Tethinidae in (series) Klucze do oznaczania owadów Polski, 28,54/58; Muchowki = Diptera, 54/58 Publisher Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe (in Polish)

Ссылки 
 Family Clusiidae in Australian Faunal Directory.
 Family Clusiidae in Tolweb.org.
 Family Clusiidae in Bishopmuseum.org.
 BugGuide Images
 Diptera.info Images
 Delta-Intkey
 Key to World genera and North America species

Списки видов 
 West Palaearctic including Russia
 Nearctic
 Australasian and Oceanian
 Japan

Opomyzoidea
Семейства насекомых